Niederhellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Herta Brünen-Niederhellmann (1906–1981), deutsche Politikerin (SPD, SAPD), Verbandsfunktionärin und Widerstandskämpferin
 Johanna Niederhellmann (1891–1956), deutsche Frauenrechtlerin, SPD-Reichstagskandidatin und Widerstandskämpferin